Кран:
 Грузоподъёмный кран — машина, предназначенная для подъёма и перемещения в пространстве груза, трала.
 Операторский кран — подъёмник для камеры (с оператором или без) при кино- и видеосъёмках.
 Кран — игровой автомат.
 Трубопроводный кран — арматура, которая ограничивает или запирает поток жидкости или газа через трубопровод.
 Стоп-кран — рычаг системы экстренного торможения поезда.
 Кран машиниста — устройство на пульте управления локомотива, моторного вагона или трамвая, служащее для управления его автоматическими тормозами.
 Кран — этническая группа в Либерии и её язык.
 Кран — денежная единица и серебряная монета Ирана, бывшая в обращении до 1930 года.
 «Кран» — вертолёт.

Топоним 
 Кран — село в Болгарии.
 Кран — коммуна в департаменте Эн Франции.
  — коммуна в департаменте Юра Франции.
  — сильно изрезанный полуостров, образованный северо-восточной оконечности острова Льежа в архипелаге Палмер, Антарктида.

Персоналии 
 Кран, Андре (1927—2012) — нидерландский футболист и бейсболист, впоследствии спортивный функционер в амстердамском «Аяксе».
 Кран, Аннике (род. 1985) — немецкая футболистка, выступающая на позиции защитника.
  — амстердамский застройщик улиц.
  — немецкий архитектор.
  — чилийский художник.
 Кран, Эдгар (1894—1961) — эстонский математик.